Барабаш Микита Олександрович (нар. 23 грудня 1988 року, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.) — заступник Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України(з 1 грудня 2021 року).

Освіта 
2006-2011 рр. - ВНЗ «Національна академія управління», магістр, спеціальність - «Фінанси, банківська справа і страхування»;

2006-2012 рр. - ВНЗ «Національна академія управління», магістр, спеціальність - «Право».

Трудова діяльність 
2014 р. - Апарат Верховної Ради України; 

2014-2015 рр. - Міністерство інфраструктури України;

2015-2019 рр. - Міністерство юстиції України;

2019-2021 рр. - Державне агентство резерву України, заступник Голови, тимчасово виконувач обов'язків Голови;

з 1 грудня 2021 року - Державна інспекція архітектури та містобудування України, заступник Голови.

Примітки